Les Trois Mousquetaires, film français muet d'Henri Diamant-Berger, sorti en 1921 ;
 Les Trois Mousquetaires, film américain muet de Fred Niblo, sorti en 1921.

Voir aussi